Thalia eller Thaleia kan henvise til flere artikler:

 Thalia (pigenavn) – et pigenavn 
 Thalia (muse)
 23 Thalia (småplanet)
 Thalia (Teater) – et tidligere københavnsk teater
 Thalía Sodi - mexikansk sangerinde
Se også
 Ariadna Thalía Sodi Miranda – en skuespiller